Estereotip, resultat de la tècnica de l'estereotípia.
 Estereotip, concepte de sociologia